Факультет Международной журналистики — один из факультетов университета МГИМО. Известен тем, что здесь впервые в России начали готовить специалистов по связям с общественностью. Сегодня обучение ведется по программам бакалавра и магистра.

Основан в 1968 году. Первый декан факультета — Ярослав Михайлович Шавров. С февраля 2005 года факультет Международной журналистики МГИМО возглавил Ярослав Львович Скворцов, кандидат социологических наук, доцент кафедры международной журналистики.

Отделения 
 Международная журналистика
 Связи с общественностью
 Социология массовых коммуникаций

Кафедры 
 Кафедра международной журналистики
 Кафедра связей с общественностью
 Кафедра мировой литературы и культуры
 Кафедра социологии
 Кафедра английского языка №3
 Кафедра русского языка и литературы
 Кафедра глобальных информационных процессов и ресурсов
 Кафедра «АДВ — маркетинговые коммуникации»
 Кафедра ВЦИОМ — социология массовых коммуникаций
 Учебно-методический центр инновационных форм обучения

Факультет Международной журналистики в разное время окончили такие ныне известные российские журналисты, как Александр Гурнов, Артем Боровик, Никита Анисимов, Алексей Кондулуков, Сергей Брилёв, Константин Выборнов, Ярослав Скворцов, Станислав Кучер.

Ссылки 
 Сайт факультета журналистики МГИМО
 Сайт университета МГИМО

МГИМО
Факультеты журналистики вузов